Miss Universum 2009 är en skönhetstävling som gick av stapeln på Bahamas den 23 augusti då den nya Miss Universum kröntes. Miss Universum 2008 vinnaren Dayana Mendoza krönte sin efterföljare Stefanía Fernández (Venezuela).

Resultat

Placeringar

Poäng i finalen 

 Vinnare
 Tvåa
 Trea
 Fyra
 Femma
 Top 10 finalist
 Top 15 semifinalist
(#) Placering i respektive omgång av tävlingen

Särskilda priser

Kandidater

Referenser 

2009 i Bahamas
2009